2 miejscowości w Polsce:
 Fabianki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Fabianki
 Fabianki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz

Zobacz też:
 Fabian